Das Wunder von Lengede ist 

eine populär gewordene Bezeichnung für die Bergwerkskatastrophe vom 24. Oktober 1963, siehe Grubenunglück von Lengede.
der Titel zweier Filme, die dieses Ereignis zum Thema haben:
Das Wunder von Lengede (1969), ein Dokumentar-TV-Spiel für das ZDF, Regie: Rudolf Jugert
Das Wunder von Lengede (2003), ein 2-teiliges Fernsehdrama